Äsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Äsgöl (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Äsgöl (Virserums socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Äsgölen, sjö i Hultsfreds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn